Obhájce titulu Andre Agassi prohrál v semifinále s Rusem Maratem Safinem po pětisetové bitvě 6–7, 6–7, 7–5, 6–1 a 3–6. Soutěž vyhrál druhý nasazený Švýcar Roger Federer, který ve finále zdolal nenasazeného Marata Safina po setech 7–6, 6–4 a 6–2.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Australian Open 2004